

Persone
 Alex Falcon Melendez. propr. Álexander Falcón Meléndez (1973) – ex cestista portoricano
 Bill Melendez, propr. José Cuauhtémoc Meléndez (1916-2008) – animatore, doppiatore, regista e produttore messicano naturalizzato statunitense
 Borja Oubiña Meléndez (1982) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Carlos Meléndez (1957) – ex calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 Chris Melendez, propr. Christopher Melendez (1987) – wrestler statunitense
 Diego Meléndez de Valdés (...–1506) – vescovo cattolico spagnolo
 Flor Meléndez (1947) – ex cestista e allenatore di pallacanestro portoricano
 Gilbert Melendez (1982) – lottatore di arti marziali miste statunitense di origini messicane
 Joël Curbelo Meléndez (1974) – ex cestista portoricano
 John Melendez, conosciuto anche come "Stuttering John" (John Balbuziente) (1965) – personaggio televisivo e radiofonico statunitense
 José Alfonso Meléndez (1690-1753) – arcivescovo cattolico spagnolo
 Juan Meléndez Valdés (1754-1817) – poeta spagnolo
 Julio Meléndez (1942) – ex calciatore peruviano, di ruolo difensore
 Luis Meléndez (1716-1780) – pittore spagnolo
 Orlando Enrique Berrío Meléndez (1991) – calciatore colombiano, di ruolo attaccante
 Roberto Meléndez (1912-2000) – calciatore e allenatore di calcio colombiano, di ruolo attaccante
 Rodrigo Meléndez (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno, di ruolo centrocampista
 Rubén Adorno Meléndez (1941) – ex cestista portoricano
 Rubén Eduardo Marroquín Meléndez (1992) – calciatore salvadoregno, di ruolo difensore
 Tayra Meléndez (1993) – cestista, allenatrice di pallacanestro e dirigente sportiva statunitense con cittadinanza portoricana
 Urbia Meléndez (1972) – ex taekwondoka cubana
 Willie Meléndez, propr. Wilfredo Meléndez Vélez (1956) – ex cestista portoricano

Altro
 Stadio metropolitano Roberto Meléndez – stadio calcistico colombiano